Pintoff est un patronyme porté notamment par :

 Ernest Pintoff (1931-2002), réalisateur, scénariste, producteur et compositeur américain ;
 Stefanie Pintoff, femme de lettres américaine, auteure de roman policier historique.

Homonymie de patronyme